Michael Noack ist der Name folgender Personen:
* Michael Noack (Fußballspieler) (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Michael Noack (Zahnmediziner)  (* 1955), deutscher Zahnmediziner
 Michael Noack (Sozialwissenschaftler) (* 1982), deutscher Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Michael Noack (Synchronsprecher) 

Siehe auch:
 Michael Novak
 Michael Nowak (* 1991), deutscher Moderator und Journalist